Hissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Hissjön, sjö i Svenljunga kommun,  (6,88 ha)
Stora Hissjön, sjö i Svenljunga kommun,  (73,5 ha)
Hissjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (98,4 ha)
Hissjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (61,7 ha)
Hissjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (3,36 km²)
Hissjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (48,9 ha)
Hissjön, Umeå kommun, tätort i Umeå kommun ligger vid denna sjö,

Se även
Hisjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn